Le Villard steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chignin im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Évires im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Marlens im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Moye im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Perrignier im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Eusèbe im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Samoëns im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Serraval im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vacheresse im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde École im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Chapelle-Saint-Martin im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Motte-Servolex im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jean-d’Arvey im Département Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Villard